— японское издательство. Основано в 1913 году Сигэо Иванами. Головной офис расположен в токийском районе Тиёда (ранее территория района Канда). Одно из крупнейших издательств Японии, выделяющееся высоким академическим уровнем своих изданий, а также активной общественной позицией.

История 
Одно из крупнейших издательств современной Японии «Иванами сётэн» выросло из букинистической лавки, открытой Сигэо Иванами в 1913 году. Демократичность цен, которых придерживался Иванами, способствовала росту популярности его предприятия и позволила ему уже в следующем году дебютировать в издательском деле. Первой книгой, изданной «Иванами сётэн», стал классический ныне роман Нацумэ Сосэки «Сердце». Несмотря на успех, подлинный прорыв издательства всё же состоялся уже после смерти Сосэки в 1916 году, когда «Иванами сётэн» было издано полное собрание его сочинений. О близости Сосэки издательству и потому авторитетности такого собрания свидетельствовала и вывеска «Иванами сётэн», написанная кистью Сосэки.

Публикуя не только новейшие монографии, охватывающие широкий спектр тем и отраслей знаний, но также издавая в своих сериях «Библиотека Иванами» и «Новые книги Иванами» классику и книги научно-популярного характера, издательство на протяжении многих десятилетий продолжает оказывать существенное влияние на поддержание и развитие культурного уровня многих поколений японцев, как и на распространение результатов научных исследований среди широких кругов населения. В этой связи «Иванами сётэн» нередко противопоставляется издательству «Коданся», которое с началом эпохи Сёва постепенно перешло на путь обслуживания преимущественно массовой культуры.

В предвоенные годы издательство служило трибуной для группы марксистов-интеллектуалов «Кодза-ха» в её полемике с рабоче-крестьянской школой «Роно-ха» относительно путей марксизма в Японии. После войны «Иванами сётэн» продолжило занимать обновленческие позиции, обильно издавая литературу, поддерживающую реформы в обществе. В последние годы издательство активно выступает в качестве сторонника пересмотра японской конституции.

Логотипом компании является фрагмент «Сеятеля» Милле, который используется ей с конца 1933 года. В 1949 году, уже после смерти своего основателя, в результате реорганизации «Иванами сётэн» отошло от формы семейного предприятия и стало акционерным обществом.

Издания

Журналы 
 «Сэкай» (世界, Мир) — полемический журнал
 «Кагаку» (科学, Наука) — академический журнал естественнонаучного профиля
 «Сисо» (思想, Мысль) — академический журнал гуманитарного профиля
 «Бунгаку» (文学, Литература) — толстый литературный журнал
 «Тосё» (図書, Издания) — журнал, в котором публикуются анонсы новых изданий и эссеистика

Основные книжные серии 
 «Иванами бунко» (岩波文庫, Библиотека Иванами). С 1927 г.
 «Иванами синсё» (岩波新書, Новые книги). С 1938 г.
 «Иванами гэндай бунко» (岩波現代文庫, Современная библиотека Иванами). С 2000 г.
 «Иванами сёнэн бунко» (岩波少年文庫, Детская библиотека Иванами)
 «Иванами дзюниа синсё» (岩波ジュニア新書, Новые книги для детей и юношества)
 «Иванами-но кодомо-но хон» (岩波の子どもの本, Детские книги Иванами)
 «Додзидай райбурари» (同時代ライブラリー, Библиотека «Современник»). Прекратила существование (издано порядка 350 книг).

Словари 
 «Кодзиэн» (広辞苑)
 «Энциклопедический математический словарь» (岩波数学辞典)

Известные книги, изданные «Иванами сётэн» 
 «Сердце» (Нацумэ Сосэки)
 «Бусидо. Душа Японии» (Нитобэ Инадзо)
 «Японская мысль» (Масао Маруяма)
 «Момо» (Михаэль Энде)
 «Капитал» (Карл Маркс)
 «Хиросимские записки» (Кэндзабуро Оэ)

Ссылки 
 Официальный сайт издательства 

Издательства, основанные в 1913 году
Издательства Японии